Сезон 2004/05 стал для «Манчестер Юнайтед» 13-м сезоном в Премьер-лиге и 30-м сезоном подряд в высшем дивизионе английского футбола. В этом сезоне «Юнайтед» занял в чемпионате лишь 3-е место, а титул чемпионов Премьер-лиги выиграл лондонский «Челси». В клубных турнирах команда выступила неудачно, выбыв в полуфинале из Кубка Футбольной лиги, в 1/8 финала — из Лиги чемпионов УЕФА и проиграв в финале Кубка Англии «Арсеналу» в серии пенальти.

Купленный в последний день августовского трансферного окна Уэйн Руни успешно заменил ван Нистелроя, который большую часть сезона пропустил из-за травм. Юный форвард провёл очень удачный сезон, став лучшим бомбардиром клуба в сезоне и став обладателем награды «Молодой игрок года по версии ПФА». Гари Невилл и Рио Фердинанд были включены в «команду года» по версии ПФА.

Одним из наиболее заметных событий сезона стала домашняя победа над «Арсеналом» со счетом 2:0 в конце октября, в которой «Юнайтед» прервал 49-матчевую беспроигрышную серию «канониров» в Премьер-лиге.

Предсезонные и товарищеские матчи

Обзор участия в турнирах

Суперкубок Англии 

Как победитель Кубка Англии сезона 2003/2004, команда приняла участие в матче за Суперкубок Англии против «Арсенала». «Канониры» в этом матче одержали победу: сначала Жилберту Силва на 50-й минуте встрече вывел «Арсенал» вперёд, спустя пять минут нападающий манкунианцев Алан Смит уравнял счёт на табло, но буквально сразу же лондонцы вновь повели благодаря точному удару испанца Рейеса, а за 10 минут до окончания встречи защитник «красных дьяволов» Сильвестр, срезав мяч в собственные ворота, установил окончательный итог поединка.

Премьер-лига 
 См. также: Премьер-лига в сезоне 2004/05

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Кубок Футбольной лиги

Лига чемпионов УЕФА

Квалификационная стадия

Групповая стадия

Плей-офф

Статистика игроков 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака – указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Стартовый состав 

Наиболее частый стартовый состав во всех соревнованиях
 Вр: #13,  Рой Кэрролл, 34
 Защ: #2,  Гари Невилл, 35
 Защ: #5,  Рио Фердинанд, 42
 Защ: #27,  Микаэль Сильвестр, 45
 Защ: #4,  Габриэль Хайнце, 39
 ПЗ: #16,  Рой Кин, 40
 ПЗ: #22  Джон О’Ши, 29
 ПЗ: #7,  Криштиану Роналду, 40
 ПЗ: #18,  Пол Скоулз, 43
 ПЗ: #11,  Райан Гиггз, 36
 Нап: #8,  Уэйн Руни, 37

Трансферы игроков

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Отданы в аренду

Примечания

Ссылки 
Сайты
 Сезон 2004/2005 на сайте StretfordEnd.co.uk 
 Результаты матчей Премьер-лиги сезона 2004/05 на сайте RSSSF.com 

2004-2005
Манчестер Юнайтед